Le dolmen de la Croix Blanche, situé sur la commune de Surville dans le département de l’Eure en France, pourrait être un ancien dolmen christianisé.

Localisation 
Le mégalithe est situé au milieu d’un champ en bordure de la route départementale D 133 à la sortie de Surville en direction du Neubourg.

Description 
Le dolmen de la Croix Blanche présente la forme d’une table en pierre fruste mesurant  de longueur sur  de largeur. Deux gros supports de  de hauteur soutiennent cette table, au centre de laquelle on a placé, dans une cavité, une croix qui a été réédifiée en 1882.

Notes et références

Liens externes 
  Dolmen de la Croix Blanche (Mégalithes du monde)
  Dolmen de la Croix Blanche (The Megalithic Portal)

Dolmen dans l'Eure
Dolmen christianisé